Tubarão pode referir-se a:

 Tubarão — designação genérica de um tipo de peixe
 Tubarão (Santa Catarina) — cidade brasileira de Santa Catarina
 Microrregião de Tubarão — microrregião brasileira de Santa Catarina
 Porto de Tubarão — porto brasileiro de Vitória, Espírito Santo
 Rio Tubarão — rio brasileiro de Santa Catarina
 Tubarão (filme) — filme estadunidense de 1975
 Tubarão Futebol Clube — agremiação esportiva brasileira de Tubarão, Santa Catarina
 Clube Atlético Tubarão — clube de futebol brasileiro de Tubarão, Santa Catarina
 Tubarão Esporte Clube — clube de futebol brasileiro de Palmas, Tocantins
 Tubarão Predadores — equipe de futebol americano de Tubarão, Santa Catarina

Desambiguações de topônimos